Паломнические праздники (Три паломнических праздника  шалош регалим) — собирательное название праздников, в которые, согласно Торе, следовало совершать паломничество в Иерусалим и совершать жертвоприношения в Иерусалимском Храме.

Праздники, на которые совершаются паломничества — это Песах, Шавуот и Суккот.

После разрушения Второго Храма и до строительства Третьего Храма фактические паломничества больше не являются обязательными для евреев и более не имеют места в национальном масштабе. Во время служб синагоги соответствующие отрывки, описывающие наблюдаемый праздник, читаются вслух из свитка Торы на бимe в синагогах. Во время еврейских праздников в современном Израиле многие евреи, живущие в Иерусалиме или около него, стараются посещать молитвенные службы у Западной стены, в какой-то степени подражая древним паломничествам.

Самаритяне совершают паломничества на гору Гризим три раза в год и по сей день.

Примечания 

Иудейские праздники
Иерусалимский храм